Страна́ Ба́сков ( или Euskal Herria, ), Эускади, Баско́ния — автономное сообщество на севере Испании.

Столица — Витория-Гастейс.

Автономное сообщество Страна Басков является частью одноимённого исторического региона, территория которого распространяется также на автономное сообщество Наварра (тождественное одноимённой испанской провинции) и Северную Страну басков на юге Франции.

Баскские земли (баск. Euskal Herria, исп. País Vasco, фр. Pays Basque) — территории традиционного расселения басков на стыке Франции и Испании, в западных Пиренеях и на побережье Бискайского залива. На этих землях используется баскский язык. Включают в себя:

 Южную Страну Басков, расположенную в Испании (по-баскски: Hegoalde — «Юг»), она же — «Испанская Страна Басков».
 Северную Страну Басков на юге Франции (по-баскски: Iparralde — «Север»), она же — «Французская Страна Басков».

История 

В XI—XV веках Южная (испанская) Страна Басков была под властью Королевства Наварры и под вассалитетом Королевства Кастилии.

Испанская часть Страны басков с начала XVI века вошла в состав единого Испанского государства, частично сохраняя автономию до 1876 года. Французская часть сохраняла некоторую автономию до Великой французской революции, упразднившей региональные свободы.

В соответствии с конституцией Испании 1978 года часть Испанской страны басков получила сначала временную, с января 1980 года — постоянную автономию.

Природа 
Страна Басков занимает восточную часть Кантабрийских гор (Баскские горы) со средней высотой 1000—1500 м. К Бискайскому заливу горы постепенно снижаются, образуя холмистую береговую полосу, изрезанную заливами и бухтами.

Климат умеренный, морской.

В городе Бильбао средняя температура января — +8,7 °C, средняя температура августа — +21,3 °C; осадков выпадает 1230 мм в год.

Реки коротки, но полноводны.

Имеются леса из дуба, каштана, бука и др.

Демография 
Население — 2 213 993 человек (2021 год). 

Генетические исследования подтвердили, что у многих западных европейцев, включая значительное число испанцев, португальцев, англичан, ирландцев и французов, есть общие корни с современными басками, которые можно обнаружить у жителей баскских областей Испании и Франции, по анализам Y-хромосомной и митохондриальной ДНК. Считается, что древние предки басков, обладатели этих аллелей, совершили путешествие по атлантическому побережью. Генетик Спенсер Уэллс[en], директор «Genographic Project  (англ.) рус.» под эгидой Национального географического общества отметил, что генетически баски идентичны населению других регионов Иберийского полуострова (Пиренейского полуострова).

Языки 
В Стране Басков используются как испанский, так и баскский языки; последний является исконным для этого региона.

Баскский язык, в отличие от остальных языков Испании, не относится к романским и вообще к индоевропейским языкам, даже не принадлежит к гипотетической ностратической макросемье, являясь изолированным языком. Распадается на множество диалектов, часто носители разных диалектов с трудом понимают друг друга. Унифицированный баскский язык называется euskara batua «объединённый баскский язык». 

В 1801 году этнолингвистическую экспедицию в Страну Басков совершил Вильгельм фон Гумбольдт. Научным её итогом явилась книга «Баски, или Замечания, сделанные во время путешествия по Бискайе и французским Баскским областям весной 1801 года, вместе с исследованиями о баскском языке и нации и кратким изложением баскской грамматики и словарного запаса».

Согласно переписи 2001 года, 32,2 % жителей Страны Басков понимают и общаются на двух языках; 49,6 % общаются только на испанском и 18,2 % знают баскский, но всё же говорят на испанском.

Административное устройство 

Автономное сообщество Страна Басков состоит из следующих провинций:

Исторический регион Страна Басков включает в себя также Автономное Сообщество Наварра (столица Памплона) и Северную Страну Басков на юге Франции.

Политика 
Парламент Страны Басков состоит из 75 депутатов, избираемых населением автономии посредством пропорциональной избирательной системы, в соответствии с которой в парламент проходят партии, получившие более 5 % голосов избирателей. В результате выборов 25 сентября 2016 года, в парламент прошли следующие партии:
 Баскская националистическая партия (Partido Nacionalista Vasco, PNV) — 28 мест,
 «Единство Страны Басков» (Euskal Herria Bildu, EH Bildu) — 18 мест,
 «Подемос» — 11 мест,
 Социалистическая партия Страны Басков — 9 мест,
 Народная партия Страны Басков — 9 мест.

Экономика 
В начале 1970-х годов в Стране Басков на смену аграрному производству пришли развитая промышленность и туризм. Ещё в начале 1970-х годов область пребывала в глубочайшем экономическом кризисе, но уже в конце 1980-х годов положение начало стремительно меняться в лучшую сторону. Сегодня Страна Басков — это богатый край с развитым сельским хозяйством. По последним данным, в Стране Басков насчитывается около 35 тысяч небольших ферм; животноводство с незапамятных времён является традиционным видом деятельности басков.

Один из крупнейших центров в Испании по добыче железной руды находится в провинции Бискайя. Богатые месторождения полезного ископаемого находятся в устье реки Нервьон. В Стране Басков также быстро развивается металлургическая промышленность. В Бильбао находится один из старейших и известнейших в стране металлургических комбинатов — «Альтос Орнос де Бискайя».

Основными сельскохозяйственными культурами местные жители считают пшеницу, кукурузу, ячмень, овёс и рожь — поля этих культур расположены в провинции Алава. В Ла-Риоха-Алавеса располагаются большие плантации винограда.

Наряду с животноводством, традиционным видом деятельности басков является рыболовство. Основные рыбные порты — Фуэнтерраббиа, Пасахес, Ондарроа и Бермео.

Лесные угодья — ещё одно богатство басков. Общая площадь дубовых лесов, предназначенных к вырубке, составляет около 300 тысяч гектаров.

Транспорт

Железнодорожный транспорт 

Страна Басков обслуживается железнодорожными линиями следующих организаций:

Линии государственной железной дороги RENFE связывает Виторию с Сан-Себастьяном и Бильбао с центральной Испанией. Действует также сеть пригородных железных дорог Cercanías вокруг Бильбао и Сан-Себастьяна.

FEVE — государственные узкоколейные железные дороги Испании. Линии FEVE связывают Бильбао с Вальмаседой и Бильбао с другими регионами севера Испании.

«EuskoTren» — сеть узкоколейных железных дорог, принадлежащая правительству Страны Басков. Основная линия «EuskoTren» связывает Бильбао с Сан-Себастьяном, другие линии связывают эти города с их пригородами. Есть одна международная линия, связывающая Сан-Себастьян с Андайем (Франция).

Городской транспорт и автобусы 
Метрополитен действует в Бильбао (см. метрополитен Бильбао), трамваи — в Бильбао (см. трамвай Бильбао) и Витории. Обе трамвайные системы предоставляются организацией «EuskoTran», дочерней организацией «EuskoTren».

Основные автобусные операторы:
 «Bilbobus» — городские автобусы в Бильбао;
 «BizkaiBus» — междугородные автобусы в провинции Бискайя;
 «EuskoTren» — помимо поездов, эта компания также предоставляет междугородные автобусы.

Авиация 
В Стране Басков есть три аэропорта — аэропорт Витории, аэропорт Бильбао и аэропорт Сан-Себастьяна.

Инфраструктура 
В Стране Басков расположен уникальный Бискайский мост — «летающий паром», внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как памятник истории техники.

Культура 
Традиционный для Страны Басков вид пения называется берчоларица (баск. bertsolaritza). Из современных музыкальных коллективов, поющих на баскском языке, наибольшую популярность за пределами Страны Басков завоевала группа «Huntza».

У басков имеются свои национальные праздники, игры и национальная одежда.

Примечания

Ссылки 

 Статистические данные
 Герника: электронный журнал о баскской культуре, ISSN 1998-5096
 Эускади-мозаика. Очерки о Стране Басков
 Баскский язык. Аудио

Страна Басков